(1920-2009), juge américain d'un tribunal de district d'origine italienne ;
  (1893-1962), tireur italien ;
  (1946-2013), écrivain italien, journaliste et photographe de la nature ;
  (1924-1993), écrivain et essayiste italien ;
   (1938-1967), footballeur italien ;
  (né en 1972), réalisateur, scénariste et producteur américain d'origine italienne ;
  (né en 1952), coureur cycliste italien ;
 Marc Alaimo (né en 1942), acteur américain d'origine italienne ;
 Nicola Alaimo (né en 1978), baryton-basse italien, neveu de Simone Alaimo ;
  (né en 1982), écrivain et illustrateur italien ;
 Roberta Alaimo (née en 1979), femme politique italienne ;
  (né en 1950), baryton-basse italien ;
  (né en 1939), chanteur américain, producteur de disques et propriétaire de label musical.

Patronyme italien